Krahulec může být:

 František Krahulec (* 1952) – český botanik
 Petr Krahulec (* 1956) – český fotbalista
 Vincenc Krahulec (1925–1966) – československý politik slovenské národnosti

geografie
 Krahulec (Kozie chrbty) – hora ve slovenském pohoří Kozie chrbty

biologie
 jako krahulec byl v minulosti nazýván dravec krahujec obecný

Česká příjmení